Gor est un nom qui peut désigner :
 Pierre Gor (1720-1773), fondeur français ;
 Gor, une ville d'Espagne ;
 , un cours d'eau d'Andalousie, prenant sa source dans le municipio de Gor, et passant par la ville de Gor ;
 Gor, un film adapté du roman Chroniques de Gor, réalisé par Fritz Kiersch, sorti en 1988 ;
 Gor, un groupe ethnique du Sud du Tchad regroupant la population de Bediondo, Bodo, Beboto, Bebo-Pen, Yamodo et même Peni ;
 Gor, une langue soudanique parlée par les Gor au Tchad ;
 Gor, un village du Cameroun.

GOR est un sigle qui peut désigner :
 Groupe d'observations et de recherches, de l'EPIGN.

gor est un code signifiant :
 le gorontalo, une langue parlée en Indonésie

Voir aussi 
 Saint-Gor, une commune française d'Aquitaine ;
 Gor la Montagne, un chanteur et compositeur ivoirien ;
 Chroniques de Gor, une série de romans de science-fiction, écrite par l'auteur américain John Norman.

Référence 

Homonymie de toponyme